Nordwest, Nord-Westen steht für:

 Nordwest, Himmelsrichtung

geographisch:
 Nordwestitalien, NUTS-Region Italiens
 Nordwestliche Grenzprovinz in Pakistan, 2010 umbenannt in Khyber Pakhtunkhwa
 Nordwestliches Territorium, bis 1870 eine Region in Britisch-Nordamerika
 Nordwestpassage, Seeweg zwischen atlantischem und pazifischem Ozean
 Nordwestprovinz (Sambia), eine Provinz in Sambia
 Nordwestprovinz (Sri Lanka), eine Provinz in Sri Lanka
 Nordwestrussland, einen Föderationskreis in der Russischen Föderation
 Nordwest (Südafrika), Provinz
 Nordwest-Territorien, Kanada
 Nordwestterritorium, historisches Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten
 Pazifischer Nordwesten, Region in Nordamerika
 Stadtbezirk Nordwest:
 Frankfurt-Nord-West, Ortsteil
 Ingolstadt Nordwest, Stadtbezirk
 Magdeburg-Nordwest, Stadtteil

Sonstiges:
 Nordwest-Dinka, eine Sprache in Südsudan und Sudan
 Nord-West-Ecken-Verfahren, ein wissenschaftliches Optimierungsverfahren
 Nordwest Handel, Einkaufs- und Marketingverbundunternehmen
 Nordwest-Palast (Nimrud), Assyrien
 Nordwest-Passage (Film), US-amerikanischer Spielfilm, 1939
 Nordwestradio, Hörfunkprogramm von NDR & RB
 Nordwest-Rebellion, 1885 in Saskatchewan (Kanada)
 Nordwest-Universität (Begriffsklärung)
 Nordwestwind, Filmtitel
 Nordwest-Zeitung (NWZ), Regionalzeitung in Niedersachsen
 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nordwest (WSD Nordwest), Behörde des Bundesverkehrsministeriums

Siehe auch:
 Alle Artikel mit „Nordwest“ im Titel
 Alle Artikel mit „Nord-West“ im Titel
 Northwest (Begriffsklärung)
 Northwestern (Begriffsklärung)
 Nord-Ouest (Begriffsklärung)
 Noroeste (Begriffsklärung)